

Воля-Велика — село в гміні Жиракув Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Воля Велика (Воля-Велика) — село в гміні Наріль Любачівського повіту Підкарпатського воєводства